Der Mensch lebt nicht vom Brot allein ist

 ein Bibelwort (, )
 eine Jubiläumsschrift der Lübecker Bibelgesellschaft
 ein Roman von Wladimir Dmitrijewitsch Dudinzew
 ein Biografie von Bernadette Schoog über Reinholf Würth
 eine Figurengruppe von Petra Förster in Stuhr
 ein Hörspiel unter der Regie von Hanns Korngiebel (gesprochen unter anderem von Fritz Daniger)
 ein Drama von Erich Blach